Der schlimmste Feind bezeichnet folgende Gedichte:

Der schlimmste Feind (Georg Herwegh)
Der schlimmste Feind (Kurt Tucholsky)

Siehe auch:
 Der Feind